Le gare di pattinaggio di figura ai XX Giochi olimpici invernali si sono svolte dall'11 al 24 febbraio al Palavela di Torino.

Pattinaggio di figura maschile 
Torino - 14 e 16 febbraio 2006

Pattinaggio di figura femminile 
Torino - 21 e 23 febbraio 2006

Pattinaggio di figura a coppie 
Torino - 11 e 13 febbraio 2006

Danza sul ghiaccio 
Torino - 17, 19 e 20 febbraio 2006

Medagliere per nazioni

Altri progetti